

Населені пункти та їхні частини

 Куново — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Куново — село в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства
 Куново — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Куново — село в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Куново — село в гміні Кобилянка Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Куново — село в гміні Бане Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Куново — частина села Ценін-Заборни-Парцеле в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Куново — осада в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки